Burg Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Burg Township (Arkansas)
 Burg Township (North Dakota)